In cerca d'amore (Looking for Love), film diretto da Don Weis (1964)
In cerca d'amore, film diretto da Aida Mangia e Massimo Russo (1987)
In cerca d'amore (Tumbleweeds), film diretto da Gavin O'Connor (1999)